Bunčić, poznato izletište u Martin bregu, sjeverozapadna Hrvatska
 Bunčić, hrvatsko prezime iz Podlapače
Bunčići (Foča-Ustikolina, BiH)
 Bunčići, Gornja Drežnica, BiH
nekropola u Grebnicama-Bunčićima, kod Bileće, BiH